Die Western & Southern Open 2017 waren ein Tennisturnier der WTA Tour 2017, das vom 14. bis 20. August 2017 in Mason bei Cincinnati ausgetragen wurde.

Die Vorjahressiegerin im Einzel war Karolína Plíšková, Titelverteidigerinnen im Doppel waren Sania Mirza und Barbora Strýcová.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Western & Southern Open 2017 fand vom 12. bis 13. August 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Mason (Ohio)